Банана је појам који се може односити на: 

 Банана (биљка), биљка
 Банане, (латински:Musa) - род биљака;
 Банана - мања лука у Демократској Републици Конго;
 Банана (народ) - народ чадске језичке групе настањен у Чаду и Камеруну;
 Банана држава - погрдан назив за државу која је политички нестабилна;
 Канан Банана - методистички свештеник и први председник Зимбабвеа;
 Банана (атракција) - начин скијања на дасци коју вуче чамац;
 Плава банана - економски термин за најразвијенији део Европе; 
 Банане (филм) - играни филм Вудија Алена;
 Бананамен - британски цртани филм.
 Банана (музичка група)